Sege kan syfta på:
 Sege å – ett vattendrag i Skåne län
 Sege, Ghana – huvudort för distriktet Ada West, Ghana
 Sege, Sverige – en tidigare by och stationssamhälle beläget söder om Arlöv inom nuvarande Burlövs kommun